Dorfkirche Marienthal steht für:
  Dorfkirche Marienthal (Zehdenick), Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Dorfkirche Marienthal (Zwickau), Pauluskirche (Marienthal), Sachsen